Дербі — місто у Великій Британії, від назви якого походить більшість інших значень

Значення 

 Дербі — спортивний поєдинок між командами одного міста чи регіону, що відрізняється особливою запеклістю й принциповістю
 Дербі — головний приз для скакових коней у віці 3-х років.
 «Дербі» — німий короткометражний документальний фільм Бірта Акреса.
 Дербі — туфлі.
 Дербі (derby) — американська назва капелюха-котелка

Географічні об'єкти

Дербі — місто у штаті Тасманія, Австралія
 Дербі — місто у у штаті Західна Австралія

Дербі — місто, Англія, Велика Британія

Дербі — місто, штат Коннектикут
 Дербі — місто, штат Айова
 Дербі — місто, штат Канзас
 Дербі — місто, штат Вермонт
 Дербі — переписна місцевість, штат Колорадо
 Дербі — переписна місцевість, штат Огайо

Особи 

 Граф Дербі — англійський дворянський титул:
 Едуард Джефрі Сміт Дербі (1799 — 1869) — британський державний діяч, 33-й, 36-й і 39-й прем'єр-міністр Великої Британії.
 Абрахам Дербі I (1678 — 1717) — англійський промисловець, застосував у доменній плавці кам'яне вугілля як добавку до деревного вугілля.
 Абрахам Дербі II (1711 — 1763) — англійський промисловець, випрацював доменну плавку на коксі, без домішки деревного вугілля.
 Абрахам Дербі III (1750 — 1791) — англійський промисловець, будівник Залізного мосту на річці Северн біля Колбрукдейлу.

Спортивні клуби 
 «Дербі Каунті» — англійський футбольний клуб з міста Дербі.
 «Дербі» — шведський футбольний клуб із міста Лінчепінг.
 «Дербі» — кабовердійський футбольний клуб із міста Мінделу.

Див. також 
 Derby — українська торгова марка (рюкзаки, сумки, аксесуари та інше).